Оле́г Вячесла́вович Серге́ев (29 марта 1968, Волгоград, СССР) — советский и российский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР (1988) и мастер спорта СССР международного класса (1990).

Карьера

Клубная 
Воспитанник волгоградского спортинтерната. Известен по выступлениям за клуб ЦСКА, в составе которого становился чемпионом СССР и серебряным призёром чемпионата, обладателем Кубка СССР. После ухода из ЦСКА в 1996 году стал серебряным призёром чемпионата России в составе «Алании», после чего до 2004 года выступал за различные российские клубы. Завершил игровую карьеру в клубе Второго дивизиона «Салют-Энергия», последний год выступая в команде в качестве играющего тренера. В 2005 году продолжил свою работу в белгородском клубе в должности старшего тренера, помогая Сергею Андрееву. В 2006—2007 годах также входил в тренерский штаб Андреева сначала в ростовском СКА, а затем в клубе «Ника» Красный Сулин (ЛФЛ, МРО Юг), в 2008 году возглавлял «Нику» во Втором дивизионе. После ухода Андреева из клуба Сергеев возглавил команду. В январе 2009 года присоединился к тренерскому штабу курского «Авангарда» в качестве помощника главного тренера Валерия Есипова. В 2010 исполнял некоторое время обязанности главного тренера клуба. В 2011 заменен на посту старшего тренера команды другим бывшим футболистом ЦСКА Сергеем Березиным.

В сборной 
В составе сборных СССР, СНГ и России в 1991—1993 годах сыграл 10 матчей (все товарищеские), забил 2 мяча.

Достижения

Командные 
 Чемпион СССР: 1991
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1990
 Серебряный призёр чемпионата России: 1996
 Победитель в Первой лиге СССР: 1989; ЦСКА, выход в высшую лигу
 2-е место в Первой лиге СССР: 1988; «Ротор», выход в высшую лигу
 Обладатель Кубка СССР: 1990/91
 Финалист Кубка СССР: 1991/92
 Финалист Кубка России: 1992/93, 1993/94, 1996/97

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов сезона в СССР (1): № 3 — 1991.
 В высшей лиге чемпионата СССР выступал за ЦСКА, сыграл 54 матча, забил 15 мячей.
 В высшей лиге чемпионата России выступал в составе четырёх команд (ЦСКА, «Алания», «Динамо», «Локомотив»), сыграл 84 матча, забил 23 мяча.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Балтика»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Ника» Красный Сулин
Тренеры ФК «Авангард» Курск
Тренеры ФК «Салют» Белгород
Мастера спорта СССР